Helas Brno je český futsalový klub z Brna. Od sezóny 2012/13 působí v nejvyšší české futsalové lize. Založen byl v roce 1982, na novinovou výzvu o založení brněnských soutěží malého fotbalu, pod názvem HELAS Zlatá hruška Brno. Klub tak patří k nejstarším, dosud stále aktivním, futsalovým klubům v republice. V sezóně 2004/05 se klubu povedlo dokráčet až do finále, kde ovšem prohrál s Chrudimí 1:2 na zápasy.

Své domácí zápasy odehrává ve sportovní hale Vodova, která má kapacitu 2 915 diváků.

Historické názvy 

Zdroj:

 1982 – HELAS Zlatá hruška Brno
 1993 – Helas Brno
 2005 – Helas Keloc Brno
 2008 – Helas Sunny Days Brno
 2009 – Kajot Helas Brno
 2011 – Helas Brno
 2016 – Rádio Krokodýl Helas Brno
 2017 – Helas Brno

Soupiska 

Zdroj:

Aktuální k datu: 14. září 2020

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 

České futsalové kluby
Futsalové kluby založené v roce 1982
Fotbalové kluby v Brně
Sport v Králově Poli
Futsal v Brně